Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 129-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

129-es busz (Budapest)
129-es busz (Budapest, 1977–1979)megszűnt
129-es busz (Budapest, 1985–1986)megszűnt